Bila se poate referi la:
Bila, localitate în județul Giurgiu
Bila Tserkva, oraș în Ucraina
Râul Bila, râu ce izvorăște din Munții Rodnei, afluent al râului Bistrița Aurie

Vezi și
Bilă (dezambiguizare)